Brodek kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Brodek u Přerova, ort, Olomouc, 
 Brodek u Konice, ort, Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar